Вик Армстронг (, род. 5 октября 1946 года) — голливудский кинорежиссёр, постановщик трюков и дублёр.

Творческая биография 
Был дублёром Харрисона Форда в первых трёх фильмах об Индиане Джонсе, Тимоти Далтона, Джорджа Лэзенби в фильме «На секретной службе Её Величества» и Кристофера Рива в фильмах «Супермен» и «Супермен 2».

Назван книгой рекордов Гиннесса самым плодовитым каскадёром.

Работает в качестве режиссёра второй съёмочной группы.

В 2011 году опубликовал мемуары «My Life as Indiana Jones, James Bond, Superman and Other Action Heroes: The True Adventures of the World’s Greatest Stuntman».

Награды 
 Academy Award for Technical Achievement (2001)
 Michael Bacon Award, British Academy of Film and Television Arts (2001)

Фильмография

Режиссёр 
 1993 — Дерево Джошуа / Joshua Tree / Army of One
 2014 — Оставленные / Left Behind

Режиссёр второй съёмочной группы 
 1990 — Вспомнить всё / Total Recall
 1991 — Двойной удар / Double Impact
 1992 — Универсальный солдат / Universal Soldier
 1995 — Джонни-мнемоник / Johnny Mnemonic
 1995 — Роб Рой / Rob Roy
 1996 — Фантом / The Phantom
 1997 — Завтра не умрет никогда / Tomorrow Never Dies
 1998 — Мстители / The Avengers
 1999 — И целого мира мало / The World Is Not Enough
 2000 — Ангелы Чарли / Charlie’s Angels
 2002 — Банды Нью-Йорка / Gangs of New York
 2002 — Умри, но не сейчас / Die Another Day
 2004 — Блэйд 3: Троица / Blade: Trinity
 2006 — Миссия невыполнима 3 / Mission: Impossible III
 2007 — Золотой компас / The Golden Compass
 2007 — Я — легенда / I Am Legend
 2010 — Солт / Salt
 2010 — Человек-волк / The Wolfman
 2011 — Время ведьм / Season of the Witch
 2011 — Зелёный Шершень / The Green Hornet
 2011 — Тор / Thor
 2012 — Новый Человек-паук / The Amazing Spider-Man

Литература 
 Armstrong, Vic 1946-.  // Contemporary Theatre, Film and Television. 2005.

Примечания 

Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса